Atif () ist ein arabischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „der Freundliche“, der auch außerhalb des arabischen Sprachraums vorkommt. Eine andere Transkription des Namens ist Atef. Die türkische Form des Namens ist Atıf.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 İskilipli Atıf Hoca (1875–1926), türkischer Religionsgelehrter und Autor

Vorname 

 Atif Abaid (1932–2014), ägyptischer Ministerpräsident (1999–2004)
 Atif Aslam (* 1983), pakistanischer Popsänger
 Atif Bashir (* 1985), pakistanischer Fußballspieler

 Atif Dudaković (* 1953), General aus Bosnien und Herzegowina

 Atif Sidqi (1930–2005), ägyptischer Ministerpräsident (1986–1996)
 Atef Vogel (* 1977), deutscher Judoka, Schauspieler und Choreograf
 Atıf Yılmaz (1925–2006), türkischer Filmregisseur

Familienname 
 Emily Atef (* 1973), deutsch-französisch-iranische Regisseurin
 Manzoor Hussain Atif (1928–2008), pakistanischer Feldhockeyspieler
 Mohammed Atef (1944–2001), ägyptischer Terrorist
 Noha Atef (* 1985), ägyptische Bloggerin und Menschenrechtlerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Bosnischer Personenname